Pasuruan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 1,6 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Bangil.

Geographie 
Der Regierungsbezirk liegt ungefähr in der Mitte der Provinz Ostjava und erstreckt sich zwischen 112°50′ und 113°30′ ö. L. sowie 7°40′ und 8°10′ s. Br. Im Südosten grenzt an Pasuruan der Regierungsbezirk Probolinggo, im Südwesten Malang, im Westen Mojokerto und im Norden Sidoarjo. Im Nordosten bildet die Küstenlinie zur Straße von Madura eine natürliche Grenze. An der Küste befindet sich auch das Gebiet des Munizipiums (Kota) Pasuruan, das 1982 vom Regierungsbezirk abgespalten wurde und seitdem eine Verwaltungseinheit 2. Ordnung bildet.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich der Regierungsbezirk Pasuruan in 24 Distrikte (Kecamatan), die wiederum in 365 Dörfer gegliedert sind.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan=2|Code||rowspan=2 |KecamatanDistrikt||rowspan=2|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)||rowspan="2"|Einwohner2010
! colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kelurahan
|-
| 35.14.01 || style="text-align:left" | Purwodadi || style="text-align:left" | Purwodadi  || 102,46 || 65.363 || 70.015 || 683,3 || 103,0 || 13 || –
|-
| 35.14.02 || style="text-align:left" | Tutur || style="text-align:left" | Wonosari || 86,30 || 51.941 || 53.743 || 622,8 || 101,9 || 12 || –
|-
| 35.14.03 || style="text-align:left" | Puspo || style="text-align:left" | Puspo  || 58,35 || 27.040 || 27.722 || 475,1 || 99,1 || 7 || –
|-
| 35.14.04 || style="text-align:left" | Lumbang || style="text-align:left" | Cukurguling || 125,55 || 32.856 || 35.174 || 280,2 || 99,0 || 12 || –
|-
| 35.14.05 || style="text-align:left" | Pasrepan || style="text-align:left" | Pasrepan  || 89,95 || 50.070 || 52.396 || 582,5 || 97,3 || 17 || –
|-
| 35.14.06 || style="text-align:left" | Kejayan || style="text-align:left" | Kejayan  || 79,15 || 62.641 || 65.374 || 826,0 || 96,8 || 24 || 1
|-
| 35.14.07 || style="text-align:left" | Wonorejo || style="text-align:left" | Wonorejo  || 47,30 || 56.264 || 59.864 || 1.265,6 || 97,7 || 15 || –
|-
| 35.14.08 || style="text-align:left" | Purwosari || style="text-align:left" | Purwosari  || 59,87 || 77.971 || 84.137 || 1.405,3 || 101,5 || 14 || 1
|-
| 35.14.09 || style="text-align:left" | Sukorejo || style="text-align:left" | Glagahsari || 58,18 || 81.060 || 87.477 || 1.503,6 || 99,6 || 19 || –
|-
| 35.14.10 || style="text-align:left" | Prigen || style="text-align:left" | Prigen  || 121,90 || 82.449 || 87.227 || 715,6 || 102,3 || 11 || 3
|-
| 35.14.11 || style="text-align:left" | Pandaan|| style="text-align:left" | Petungsari || 43,27 || 105.326 || 111.062 || 2.566,7 || 100,3 || 14 || 4
|-
| 35.14.12 || style="text-align:left" | Gempol || style="text-align:left" | Karangrejo || 64,92 || 123.084 || 129.990 || 2.002,3 || 101,6 || 15 || –
|-
| 35.14.13 || style="text-align:left" | Beji || style="text-align:left" | Beji  || 39,90 || 78.269 || 87.022 || 2.181,0 || 101,2 || 12 || 2
|-
| 35.14.14 || style="text-align:left" | Bangil || style="text-align:left" | Kolursari || 44,60 || 84.438 || 83.307 || 1.867,9 || 100,0 || 4 || 11
|-
| 35.14.15 || style="text-align:left" | Rembang || style="text-align:left" | Rembang  || 42,52 || 60.576 || 66.711 || 1.568,9 || 97,3 || 17 || –
|-
| 35.14.16 || style="text-align:left" | Kraton || style="text-align:left" | Kraton  || 50,75 || 89.128 || 88.525 || 1.744,3 || 103,3 || 25 || –
|-
| 35.14.17 || style="text-align:left" | Pohjentrek || style="text-align:left" | Susukan Rejo || 11,88 || 28.308 || 31.296 || 2.634,3 || 102,3 || 9 || –
|-
| 35.14.18 || style="text-align:left" | Gondangwetan || style="text-align:left" | Gondangwetan  || 26,25 || 52.670 || 56.264 || 2.143,4 || 102,0 || 19 || 1
|-
| 35.14.19 || style="text-align:left" | Winongan || style="text-align:left" | Winongan Lor || 45,97 || 41.206 || 44.287 || 963,4 || 99,5 || 18 || –
|-
| 35.14.20 || style="text-align:left" | Grati || style="text-align:left" | Gratitunon || 50,78 || 74.063 || 78.930 || 1.554,4 || 99,2 || 14 || 1
|-
| 35.14.21 || style="text-align:left" | Nguling || style="text-align:left" | Nguling  || 42,60 || 54.957 || 62.367 || 1.464,0 || 96,5 || 15 || –
|-
| 35.14.22 || style="text-align:left" | Lekok || style="text-align:left" | Tambaklekok || 46,57 || 70.531 || 77.514 || 1.664,5 || 98,3 || 11 || –
|-
| 35.14.23 || style="text-align:left" | Rejoso || style="text-align:left" | Rejoso Lor || 37,00 || 43.779 || 46.766 || 1.264,0 || 102,0 || 16 || –
|-
| 35.14.24 || style="text-align:left" | Tosari || style="text-align:left" | Tosari  || 98,00 || 18.478 || 18.799 || 191,8 || 99,5 || 8 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.14 || Kab. Pasuruan || Bangil || style="text-align:right" | 1.474,02 || style="text-align:right" |  1.512.468
! style="text-align:right" | 1.605.969 || style="text-align:right" | 1.089,5 || 100,2 || 341 || 24
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Pasuruan 1.605.037 Menschen, davon 803.239 Frauen und 801.798 Männer. 98,45 % der Gesamtbevölkerung bekennen sich zum Islam, 0,93 Prozent sind Hindus, 0,43 Prozent Protestanten und 0,15 Prozent Katholiken. Familienstandsmäßig sind 40,92 der Gesamtbevölkerung ledig, 51,71 % verheiratet, 1,81 % geschieden und 6,45 % verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Pasuruan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)